Садкино — упразднённый посёлок в Сосновском районе Тамбовской области. Входил в Верхнеярославский сельсовет. Исключен из учётных данных в 2017 году.

История 
Посёлок Садкино впервые упоминается в переписи 1926 года. В нём было 33 хозяйства с населением 226 человек (мужчин — 110, женщин — 116).

География 
Располагается в 3-х км от Верхней Ярославки со стороны хозяйственных построек бывшего 4-го отделения совхоза «Верхнеярославский»

Абсолютная высота 161 метров выше уровнем моря.

Население 

По переписи 1926 года было 33 хозяйства с населением 226 человек (мужчин — 110, женщин — 116).

По спискам сельскохозяйственного налога на 1928-29 гг. в Садкино насчитывалось 40 хозяйств с населением 238 человек.

В настоящее время в поселке нет постоянного населения.

Инфраструктура 
Нет данных.

Транспорт 
Проселочные дороги.

Примечания 

Упразднённые населённые пункты Сосновского района (Тамбовская область)